Кізлівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Кізлівська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Кізлівська сільська рада — Полтавська область, Чорнухинський район